Hedwig Lachmann (1865 – 1918), escriptora, traductora i poetessa alemanya
 Karl Lachmann (1793 – 1851), filòleg alemany i editor de textos clàssics grecollatins, bíblics i germànics
 Robert Lachmann (Berlín, 1892 – Jerusalem, 1939), musicòleg alemany, estudiós de la música oriental